Санта Амалија има више значења:

 Санта Амалија (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Амалија (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Амалија (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Амалија (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Амалија, Инвернадеро (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Амалија (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Амалија (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Амалија (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Амалија, Хосе Мануел Паласиос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Амалија (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Амалија (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Амалија (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Амалија (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Амалија (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Амалија (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Амалија (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Амалија (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Амалија (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Амалија (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику